Santa Maria degli Angeli ima više značenja:
 Santa Maria degli Angeli, Benevento
 Santa Maria degli Angeli, Brescia
 Santa Maria degli Angeli, Perugia
 Santa Maria degli Angeli, Potenza